Епанчино — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Епанчино — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Епанчино — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Епанчино — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Епанчино — село в Атнинском районе Татарстана.
 Епанчино — село в Каменском районе Тульской области.

Водные объекты 
 Епанчино — озеро в Свердловской области.

См. также 
 Епанчина — деревня в Тобольском районе Тюменской области.